H1 pode referir-se a:

Hora Um da Notícia: telejornal brasileiro exibido pela rede globo voltado ao público que acorda cedo e acompanha notícias das cinco às seis da manhã

Receptor de histamina H1:  receptor de histamina, pertencente à família dos receptores acoplados à proteína G.

 Átomo de hidrogênio: que possui um único próton.

Desambiguações de siglas